Goascorán (rivier), een rivier op de grens van El Salvador en Honduras
Goascorán (gemeente), een gemeente in het Hondurese departement Valle